{{DISPLAYTITLE:(189320) 2006 YC14}}

A (189320) 2006 YC14 a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida. Sárneczky Krisztián fedezte fel 2006. december 22-én.

Kapcsolódó szócikkek 
 Kisbolygók listája (189001–189500)

Jegyzetek 

A Naprendszer kisbolygói